Havant Town FC (celým názvem: Havant Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Havant v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1883 pod názvem Havant FC. V roce 1958 byl do klubu sloučen Leigh Park, díky čemuž se změnil název na Havant & Leigh Park. V roce 1982 se klub přejmenoval na Havant Town FC. Zanikl v roce 1998 po fúzi s Waterlooville do nově vytvořeného klubu Havant & Waterlooville.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu West Leigh Park.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1883 – Havant FC (Havant Football Club)
 1958 – fúze s Leigh Park FC ⇒ Havant & Leigh Park FC (Havant & Leigh Park Football Club)
 1982 – Havant Town FC (Havant Town Football Club)
 1998 – fúze s Waterlooville FC ⇒ Havant & Waterlooville FC
 1998 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 1992/93
 FA Trophy
 2. předkolo: 1994/95, 1995/96, 1996/97
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 1985/86

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1978–1979: Hampshire League (Division One)
 1979–1980: Hampshire League (Division Two)
 1980–1986: Hampshire League (Division One)
 1986–1991: Wessex Football League
 1991–1998: Southern Football League (Southern Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1998
Sport v Hampshiru